Лейбер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лейбер, Фриц (1910—1992) — американский писатель-фантаст.
 Лейбер, Фриц (старший) (1882—1949) — американский актёр театра и кино.